Edward Wood kan syfta på

Ed Wood, amerikansk filmregissör
Edward Wood Halifax, brittisk politiker